Аббас Мамед оглы Гаджиев (; 1 января 1933, Марнеули, Грузинская ССР — 21 января 2011, Баку, Азербайджан) — азербайджанский учёный,  (1970), профессор (1973), член Союза писателей Азербайджана (1980).

Биография 
Родился 1 января 1933 году в г. Марнеули (бывший Сарван) Грузинской ССР. Учился в Борчалинском педагогическом техникуме и на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета (1952—1957). За время учёбы получал именную стипендию и окончил факультет с дипломом отличия.

Трудовую деятельность начал с 1957 года в Марнеули, работал учителем, через короткое время был переведён на должность инструктора Марнеульского райкома партии КП Грузии.

В 1959—1961 годах работал первым секретарём Комитета комсомола Марнеульского района.

В 1961—1964 годах продолжил обучение в аспирантуре Института языка и литературы им. Низами АН Азербайджана, в отделе литературных связей, которым руководил видный учёный, писатель и государственный деятель Шихали Курбанов.

В аспирантуре под научным руководством видного учёного, писателя и педагога профессора Мир Джалала Пашаева защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тифлисская литературная среда». В 1965 году ему была присвоена учёная степень кандидата филологических наук.

В 1964—1974 годах работал в Азербайджанском педагогическом институте языков в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, а затем заведующего кафедрой Азербайджанского языка и литературы (1974—1979).

Защитил докторскую диссертацию на тему "Творческий путь Мирзы Ибрагимова".

В 1979 году по собственному желанию был переведён в Азербайджанский государственный педагогический университет. Работал профессором, а затем заведующим кафедрой. Долгие годы руководил кафедрой истории азербайджанской литературы, читал лекции по истории азербайджанской литературы, теории литературы, основам литературоведения, литературной критике и другим предметам, сыграл большую роль в формировании нового поколения литературоведов.

В 1961 году был избран депутатом районного совета Марнеульского района Грузинской ССР, был награждён Почётной грамотой Верховного Совета Грузинской ССР (1961), а в 2006 году — медалью «Тарагги» Азербайджанской Республики.

Научная деятельность 
Видный учёный и педагог Аббас Гаджиев автор ряда монографий, учебников, научных и литературно-критических статей, занимался исследованием в области теории литературы, поэтики, истории азербайджанской литературы XIX—XX веков, изучал тифлисскую и борчалинскую литературную среду. Одним из первых осветил неизвестные страницы творческой биографии многих деятелей литературы, искусства, театра, журналистики, принадлежащих этой литературной среде.

Впервые исследовал и опубликовал многие исторические материалы, выявленные им в архивах Грузии, Азербайджана и России по тифлисской литературной среде конца XIX — начала XX века, Тифлисскому азербайджанскому театру, Адыгюнскому тюркскому театру, тюркским печатным органам, издаваемым в Грузии. Работы Аббаса Гаджиева в этой области, в частности, по Тифлисскому азербайджанскому театру и Адыгюнскому тюркскому театру являются важнейшим научным источником по этой теме и получили высокую оценку специалистов.

Осветил неизвестные страницы азербайджанско-грузинских литературных связей, общественно-культурной и литературной жизни Тифлиса XIX — начала XX веков, раскрыл роль и значение тюркской культуры, литературы и печатных органов Борчалы, Тифлиса и Ахалциха в истории Кавказа, создал научную основу для дальнейших исследований в этой области.

Известен как автор многих литературно-критических статей, программ и учебников, в том числе, первого в Азербайджане учебника по теории литературы для высших учебных заведений. Издал монографии и статьи по творчеству М. Ибрагимова, И. Эфендиева, И. Шихлы, Б. Вахабзаде, Н. Хазри, Эльчина и др.

На его работы вышли рецензии известных ученых в Азербайджане, России, Турции, Грузии и других странах. Автор около 300 статей, в том числе монографий и учебных пособий.

Был членом специализированных советов по защите диссертаций при АГПИ, Институте литературы им. Низами АН Азербайджана, БГУ, Институте проблем образования, учебно-методического совета при МО.

Оппонировал на защите десятков диссертаций, научный руководитель нескольких аспирантов и диссертантов. Основатель научной школы по азербайджанско-грузинским литературным связям.

Книги 
 Тифлисская литературная среда. — , 1980.
 Мирза Ибрагимов. — , 1982.
 Тифлисский азербайджанский театр. — , 1984.
 Личность писателя и художественная закономерность. — , 1986.
 Основы литературоведения. — , 1988, 1999, 2005, 2009.
 Творческая индивидуальность писателя. — , 1990.
 Структура художественного произведения. — , 1992.
 Литературные роды и жанры. — , 1994.
 Теория литературы. — , 1996.
 Основы литературоведения, — Баку, 1999
 Основы литературоведения. — Баку, 2005
 Тифлисский азербайджанский и адыгюнский тюркский театры. — Б., 2006.
 Жизнь и литературная судьба (литературно-критические статьи). — Б., 2008.
 Основы литературоведения. — Баку, 2010
 Литературные направления и течения. — , 2010.
 В свете искусства. — Баку, 2010
 Prof.Dr. Abbas Hacıyev. Adigön Türk Tiyatrosu 
 Собрание сочинений в 5 томах. — , 2021.

Ссылки 
 Mahmud Allahmanli. Professor Abbas Hacıyev və yaxud sizsizliyin iki ili 
 Abbas Hacıyev. Adigön Türk Tiyatrosu 
 Azzərbaycanın şair və yazıçıları
 Wapedia.mobi
 Biblus.ru 
 
 Эльчин. Вглядываясь в прошлое 
 В свете искусства. — , 2010.

Примечания 

Литературоведы по алфавиту
Литературоведы СССР
Литературоведы Азербайджана
Литературные критики СССР
Литературные критики Азербайджана
Публицисты Азербайджана
Педагоги по алфавиту
Педагоги Азербайджана
Тюркологи Азербайджана
Авторы учебников литературы
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Азербайджана
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Грузии
Члены КПСС
Выпускники Бакинского государственного университета
Преподаватели Азербайджанского педагогического университета
Депутаты районных советов Грузинской ССР